een betoog houden: het verkondigen van een stelling
 een betoging houden: een verzameling mensen die bij elkaar komen, meestal om tegen iets te protesteren